Militar Football Club foi um clube de futebol brasileiro, sediado na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

História 
O Militar foi fundado em julho de 1909 por alunos da Escola de Guerra de Porto Alegre. A sede do clube estava sediada no Casarão da Várzea, mesmo local onde atualmente se encontra o Colégio Militar de Porto Alegre. A primeira partida da história do clube ocorreu em 7 de setembro de 1909, num empate sem gols contra o Internacional, no campo da Várzea. O primeiro time do Militar estava formado por: Prado; Aché e Abacílio; Américo, Fiuza e Costa; Atahualpa, Mendes, Souza, Lima e Vasconcelos.

Em 1910, foi um dos fundadores da Liga Porto Alegrense de Foot-Ball (LPAF), juntamente com 7 de Setembro, Grêmio, Internacional, Nacional, Fussball e Frisch Auf. No mesmo ano, o clube sagrou-se campeão citadino de Porto Alegre de forma invicta. Também conquistou o Campeonato de Segundos Quadros da cidade.

Em 1911, a Escola de Guerra foi transferida para o Rio de Janeiro e o clube foi extinto. Alguns jogadores, como o zagueiro Aché e o meia Mendes, transferiram-se para o América, ao chegarem no Rio de Janeiro, enquanto outros permaneceram em Porto Alegre e ajudaram a fundar o Esporte Clube Cruzeiro em 1913.

Títulos

Estaduais 
 Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1910.

Clubes de futebol extintos do Rio Grande do Sul
Clubes de futebol fundados em 1909
Clubes de futebol de Porto Alegre
Fundações no Brasil em 1909